Tendring – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Tendring – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Tendring (Łódź)
 Tendring – w Stoke-by-Nayland